SSH je lahko:
 SSH, računalniški protokol za upravljanje računalnika na daljavo
 South Shore Railroad, ameriško železniško podjetje